Termin MW ima više značenja.

 -{.mw}-, Internet domen
 Посредни софтвер
 Мегават
 Магнитуда потреса